Le Rome-Express est un train direct allant de Calais, puis de Paris, à Rome depuis 1883.

Histoire 
Le « Rome-Express » est créé par la Compagnie Internationale des Wagons-lits et des grands express européens. Il porte alors le nom de « Calais-Nice-Rome-Express » et il est mis en service par Georges Nagelmackers le .

En 1890, il devient provisoirement le « Calais-Rome-Express » ou le « Paris-Rome-Express » avant de devenir le Rome-Express qui circule sur la relation Paris - Rome via Turin et Gênes.

En 1969, un nouveau train nommé Palatino assure cette liaison à la vitesse maximale de , réduisant le temps du voyage entre les 2 capitales à 15 heures et 13 minutes dans le sens nord-sud.

En , ce train est supprimé.

Le , le Palatino est recréé par l'entreprise Thello.

En , ce train est à nouveau supprimé .

Culture 
Le Rome-Express fait partie des trains prestigieux qui ont inspiré les auteurs. :
 Rome Express, du Major Milne (« railway-fiction », 1897)
 The Rome Express, de Arthur Griffiths, BoD – Books on Demand, édition 2010, 1907 , 168 pages
 Rome Express (film, 1932)
 Rome-Express (film, 1950)
 L'Affaire du Paris-Rome, de Max-André Dazergues (roman policier, 1954)
 La Bague fétiche, de William Evans (roman policier, 1957)

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Bertrand Collins, Rome express, Harper & brothers, 1928, 339 pages

Articles connexes 
 Liste de trains célèbres
 Compagnie des wagons-lits
 Italia-Express

Train remarquable
Train de voyageurs baptisé
Train de nuit